Ниже находится список всех станций Парижского метрополитена, упорядоченный по линиям.

Введение 

 Станции часто названы по площади или улице, которые в свою очередь часто названы в честь исторического лица, события или иных обстоятельств. В таком случае детали приводятся о происхождении названия площади или улицы. Для станций, названных по улицам, площадям, районам или пригородам Парижа, происхождение названия не приводится.
 Некоторые станции, например «Аврон» или «Вожирар», названы по кварталам Парижа, образовавшимся на месте давно существовавших и вошедших в черту города деревень.
 Двойные названия, например, «Рёйи — Дидро», часто происходят от их расположения на пересечении двух улиц.
 Многие станции были переименованы в течение XX века. Например, после того, как Германия объявила войну Франции в 1914 году, было решено переименовать станцию «Берлин» в «Льеж», а «Алемань» («Германия» по-французски) в «Жорес». Большинство переименований произошло после Второй мировой войны. Так, станция «Марбёф» на Елисейских полях была переименована во «Франклин Д. Рузвельт» в 1946 году.
 Пересадочный узел «Шатле — Ле-Аль» — самый крупный пересадочный узел скоростного внеуличного транспорта в Европе.

Линия 1 

Линия 1 состоит из 25 станций, включая 13 пересадочных (на 11 других линий, 4 линии RER, 3 трамвайных линии, Transilien и (Лионский вокзал).

Линия 2 

Линия 2 состоит из 25 станций, включая 11 пересадочных (на 11 других линий и 4 линии RER, Transilien и вокзал Гар-дю-Нор).

Линия 3 

Линия 3 состоит из 25 станций, включая 10 пересадочных (на 11 других линий и 3 линии RER, Transilien и вокзал Сен-Лазар).

Линия 3bis 

Линия 3bis состоит из 4 станций, включая 2 пересадочных на 2 другие линии.

Линия 4 

Линия 4 состоит из 27 станций, включая 13 пересадочных (на 13 других линий, все линии RER, Transilien и три вокзала).

Линия 5 

Линия 5 состоит из 22 станций, включая 10 пересадочных (на 11 других линий, 4 линии RER, трамвай, Transilien и три вокзала).

Линия 6 

Линия 6 состоит из 28 станций, включая 11 пересадочных (на 11 других линий, 3 линии RER, Transilien и два вокзала).

Линия 7 

Линия 7 состоит из 38 станций, включая 11 пересадочных (на 12 других линий, 3 линии RER, одну линию трамвая, Transilien и один вокзал).

Линия 7bis 

Линия 7bis состоит из 8 станций, включая 3 пересадочных (на 4 другие линии).

Линия 8 

Линия 8 состоит из 38 станций, включая 13 пересадочных (на 12 других линий и две линии RER).

Линия 9 

Линия 9 состоит из 37 станций, включая 15 пересадочных (на 13 других линий, три линии RER, Transilien и вокзал Сен-Лазар).

Линия 10 

Линия 10 состоит из 23 станций, включая 8 пересадочных (на 8 других линий, две линии RER, Transilien и вокзал Аустерлиц).

Линия 11 

Линия 11 состоит из 13 станций, включая 7 пересадочных (на 11 других линий и 3 линии RER).

Линия 12 

Линия 12 состоит из 29 станций, включая 8 пересадочных (на 10 других линий, 1 линию RER, Transilien и два вокзала).

Линия 13 

Линия 13 состоит из 32 станций, включая 9 пересадочных (на 10 других линий, две линии RER, трамвай, две линии Transilien и два вокзала).

Линия 14 

Линия 14 состоит из 13 станций, включая 11 пересадочных (на 10 других линий, все линии RER, Transilien и три вокзала). Первая (на 2012 год — одна из двух) автоматизированная линия Парижского метрополитена

Ссылки 
 
 
 

 
Париж